

Patronymie
 Grzegorz Kmiecik (1984- ) est un footballeur polonais.
 Kazimierz Kmiecik (1951- ) est un ancien footballeur international polonais.